Geron – genere di ditteri della famiglia Bombyliidae
Geron o Hieron – antica città dell'Asia minore identificabile con l'odierna Avsarkale, in Turchia
Diocesi di Geron – sede titolare della Chiesa cattolica
Gastone Geron – giornalista, critico teatrale e scrittore italiano